Acree steht für:

 Acree Acres, Ort im York County (Virginia), USA
 Acree Creek, Fließgewässer in Tennessee, USA
 Acree (Georgia), Ort im Dougherty County, Georgia, USA

Kriegsschiffe der US Navy:

 USS Acree (DE-167)
 USS Lloyd E. Acree (DE-356)

Personen:

 Lloyd Edgar Acree (1920–1942), Offizier der US Navy

Siehe auch:
 Acre (Begriffsklärung)
 Acres